

Sport

Calcio
Rivaldo Barbosa de Souza, calciatore brasiliano
Rivaldo Coetzee, calciatore sudafricano
Rivaldo González, calciatore paraguaiano

Pallavolo
Rodrigo Pinto, pallavolista brasiliano